Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 810 dans le monde.

 RS-810 au Brésil
  dans certains départements, en France
 Route nationale 810 en France